«Барабан в ночи», в ином переводе — «Ночной барабан» (, ёру-но цудзуми; ) — японский чёрно-белый фильм-драма, поставленный режиссёром Тадаси Имаи и выпущенный в прокат в 1958 году. По мотивам трагической пьесы «Стучи, барабан, над волнами реки Хори» Мондзаэмона Тикамацу. Кинолента, первоначально называвшаяся «Прелюбодеяние», по настоянию комитета по контролю и соблюдению норм нравственности в кино была переименована в «Барабан в ночи». Как видно из первоначального названия фильма в центре трагедии находится супружеская измена. В фильме скрыто критикуется феодальная мораль и обычаи, кодекс самурайской чести и система, согласно которой все правители со своими подчинёнными должны были через год уезжать жить в Эдо, что приводило к трагическим разрывам между мужьями и жёнами, распаду основы общества — семьи. Этой лентой Имаи положил начало реализму в жанре дзидайгэки.

Сюжет 
Хикокуро Огура, мелкий самурай феодала Тоттори, находился в течение года на службе сёгунату в Эдо и в начальных кадрах фильма мы наблюдаем за его возвращением домой. Но стоило ему войти в родной дом, как он начинает замечать нечто подозрительное. Окружающие его близкие, будь то мать или сестра, и даже слуги за его спиной перешёптываются, а при нём упорно молчат, потупив взгляд. Вскоре выясняется, что за время его отсутствия, жена Отанэ ему изменила, вступив в связь с учителем игры на японском барабане Миядзи. Хикокуро хочет простить её, но, поскольку о случившемся уже пошли слухи, чтобы смыть бесчестье он в соответствии с кодексом самурайской чести приказывает жене покончить с собой. Приготовившись к смерти, Отанэ приставляет кинжал к своей груди. Но у неё, дочери мещанина, не хватает решимости ударом клинка прервать свою жизнь. Тогда Хикокуро выхватывает меч и убивает жену. После этого, однако, он ведёт одинокую жизнь, покинутый всеми.

В ролях 
 Рэнтаро Микуни — Хикокуро Огура
 Инэко Арима — Отанэ, его жена
 Масаюки Мори — Миядзи, учитель игры на барабане
 Сумико Хидака — Цуна Уэмура, мать Сэйдзи
 Тэруо Мацуяма — Оюра
 Томоко Нараока — горничная Орин
 Кикуэ Мори — Кику, бабушка
 Сидзуэ Нацукава — Нака
 Китиэмон Накамура — Бунроку Огура
 Нобуо Канэко — Юкаэмон Исобэ
 Эйдзиро Тоно — Матаэмон Курокава
 Итиро Сугаи — Сиробэй Оота
 Ёси Като — Хэйма Кандзэ
 Тайдзи Тонояма — Сангобэй Масаяма
 Эйдзиро Янаги — Токи Ёнэбаяси

Премьеры 
  — 15 апреля 1958 года состоялась национальная премьера фильма в Токио
  — европейская премьера фильма прошла в 26 июня 1966 года в ФРГ.

Награды и номинации 

Кинопремия «Кинэма Дзюмпо» (1959 год)
 Выиграны:
 премия за лучший сценарий 1958 года — Синобу Хасимото (ex aequo — «Три негодяя в скрытой крепости» и «Засада»).
 Номинация:
 на премию за лучший фильм 1958 года, однако по результатам голосования кинолента заняла 6 место.

Кинопремия «Майнити»
 13-я церемония награждения (за 1958 год).
 Выиграны:
 за лучший сценарий — Синобу Хасимото (ex aequo — «Засада» и «Перистые облака»).

Комментарии

Примечания

Ссылки

Литература 
 Акира Ивасаки. «Современное японское кино», 1958, (перевод с японского 1962, Переводчики: Владимир Гривнин, Л. Левин), — М.: Искусство, 1962, С.524 (стр. 273—276).
 Акира Ивасаки. «История японского кино», 1961 (перевод с японского 1966, Переводчики: Владимир Гривнин, Л. Левин и Б. Раскин). — М. : Искусство, 1966, С.320 (стр. 169—170).
 Тадао Сато. «Кино Японии»: Перевод с английского — М., «Радуга», 1988. — С.224 (стр. 80—81). ISBN 5-05-002303-3.
 «Режиссёрская энциклопедия: Кино Азии, Африки, Австралии, Латинской Америки», НИИ киноискусства, Ветрова Т. Н. (отв.ред.), Материк -М., 2001, С.140 (стр. 45). ISBN 5-85646-053-7.
 Alexander Jacoby. A Critical Handbook of Japanese Film Directors. — Berkeley, California: Stone Bridge Press, 2008. — ISBN 978-1-933330-53-252295.

Фильмы Японии 1958 года
Чёрно-белые фильмы Японии
Фильмы-драмы Японии